Хрущёвка — многозначное понятие.

 «Хрущёвки» — панельные или кирпичные малоэтажные дома, массово сооружавшиеся в СССР во время руководства страной Н. С. Хрущёвым.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Хрущёвка — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Хрущёвка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Хрущёвка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Хрущёвка — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Хрущёвка — село в Липецком районе Липецкой области.
 Хрущёвка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Хрущёвка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Хрущёвка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Хрущёвка — деревня в Узловском районе Тульской области.

Украина 
 Хрущёвка — бывшее село в Двуречанском районе Харьковской области.

См. также 
 Хрущовка — село в Черкасской области Украины.
 Хрущёв (значения)
 Хрущево
 Хрущи (значения)